Джо́н Ги́лберт:
 Гилберт, Джон — британский теннисист.
 Гилберт, Джон (Джон Сесил Прингл) (1897—1936) — американский актёр немого кино.
 Гилберт, Джон (1812—1845) — английский натуралист и путешественник.